Мауле:

 Мауле - селище в Чилі. Адміністративний центр однойменної комуни.
 Мауле - адміністративна область в Чилі.
 Маулі - річка в Чилі.
  - озеро в Чилі.
 Мауле - комуна у Франції.